Due unità della Kaiserliche Marine tedesca hanno portato il nome di Gneisenau (in onore di August Neidhardt von Gneisenau):
 SMS Gneisenau (1879) – pirocorvetta della classe Bismarck, varata nel 1879 e affondata in una tempesta il 16 dicembre 1900.
 SMS Gneisenau (1906) – incrociatore corazzato della classe Scharnhorst, varato nel 1906 e affondato l'8 dicembre 1914 nel corso della battaglia delle Falkland.